Веде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 65 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 516,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веден на сайті французького Національного інституту географії
 Веден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веден на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веден на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер